Sägenbach und Sägenbächle sind geographische Namen:

Gewässer:
 Sägenbach (Böllenbach), rechter Zufluss des Böllenbachs (zur Wiese) bei Haidflüh, Gemeinde Böllen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Sägenbach (Ill), rechter Zufluss der Ill gegenüber Frastanz, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Sägenbach (Rheintaler Binnenkanal), linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals in Äugstisried, Gemeinde Sennwald, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Sägenbach oder Sägebach (Tüfenbach), linker Zufluss des Tüfenbachs (zum Necker) nach Schönengrund, ehemaliger Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Sägenbach (Wutach), linker Zufluss der hier noch Seebach genannten Wutach beim Zipfelhof, Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Sägenbächle, linker Zufluss der Mettma vor der Lochmühle, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Orte:
 Sägenbach (Bütschwil-Ganterschwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Sägenbach (Münstertal/Schwarzwald), Hof im Ortsteil Obermünstertal der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sägenbach (Schwellbrunn), Siedlungsplatz der Gemeinde Schwellbrunn, ehemaliger Bezirk Hinterland,  Kanton Appenzell Ausserrhoden

Siehe auch:
 Sagenbach
 Sägebach
 Sägbach